Découpage – tecnica decorativa
Découpage – tecnica cinematografica